Вресовице могу бити:

 Вресовице (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Вресовице (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република